Ризван Абдуллаевич Исаев (10 февраля 1984, Кизляр, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — Заслуженный мастер спорта по кикбоксингу и Мастер спорта по рукопашному бою, многократный Чемпион Мира и Европы по кикбоксингу. Кандидат педагогических наук.

Спортивная карьера

Титулы и достижения 
 Профессиональный спорт
 Чемпион Мира среди профессионалов 2007 год(WAKO PRO).
 Любительский спорт
 Победитель первенства Мира 2002 год (WAKO);
 Чемпион Мира 2004 год (WKA-IAKSA);
 Чемпион Мира 2005 год (WKA);
 Финалист Чемпионата Европы 2006 год (WAKO);
 Финалист Чемпионата Мира 2007 год (WAKO);
 Чемпион Европы 2008 год (WAKO);
 Победитель Кубка Мира 2009 год (WAKO).

Личная жизнь 
Родом из селения Муги, Акушинского района Дагестанской АССР, СССР. В 2001 году окончил школу № 10 в Кизляре. Выпускник Волгоградской академии МВД России. Сын Муслим 2012 (г.р.), сын Шахбан (2015 г.р.)

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009.- Махачкала, 2010.- 187 с.

Кикбоксеры России
Чемпионы мира по кикбоксингу
Чемпионы Европы по кикбоксингу